A Lovas szótár a lovagláshoz kapcsoló szakszavak és szakkifejezések tárháza.

A, Á 
 Aktivitás 
Energia, életerő, élénkség, ezt a kifejezést különösen a hátulsó lábak tevékenységének jellemzésére használjuk. Mindhárom jármódban (lépés, ügetés, vágta) beszélhetünk a hátulsó lábak aktivitásáról, melyet az jellemez, hogy a láb milyen energikusan lökődik el a talajtól, mennyire lép a ló súlypontja alá és a láb meghatározott pontjai milyen pályát írnak le a mozgásuk során. (DL)
 Állítás
A  nyak  oldalirányú  ívelése a tarkótól a marig, így a ló kicsit oldalra néz. Helyes állításkor a lovas a nyeregben ülve a ló belső  szemboltját látja aszerint, hogy jobbra vagy balra van állítva. Fotózásnál nagyon fontos, hogy a ló helyesen legyen "felállítva".
 Állszíj
A kantár azon része, amelyet a ló álla alatt csatolnak össze. Ez a szíj akadályozza meg, hogy a ló a kantárt a fejéről lerázhassa.

F 
A "fűrészelés" lovaglási hiba, mikor a lovas a jobb és bal kantárszárat felváltva húzza meg, így a zabla a ló száját mintegy "fűrészeli", esetleg erős fájdalmat kiváltva ezzel. A fűrészelés következtében a ló szárhoz való bizalma elvész, romlik a támaszkodás minősége. Hatására a ló "olvas", azaz ritmikusan jobbra-balra mozgatja a fejét. Használata a módszer durvasága és hatástalansága miatt nem ajánlott!

H 
 Herélt
A herélt, kiherélt, kikasztrált ló, mely a továbbiakban nem képes a szaporodásra.

K  
 Kanca
A kanca, érett, szaporodni képes, nőstény (lány) ló, négyéves vagy attól idősebb.

M 
 Mén
A mén más néven csődör, az érett, szaporodni képes hím (fiú) ló, négyéves vagy idősebb.

P 
 Pálya
Díjugratás esetében:
Egy versenyszámon belül egy lovas egy lóval történő szereplése, mely a startvonalon való áthaladástól a célvonalon való áthaladásig tart. A pályának vége van akkor is ha a lovas bukik(leesik a lóról)a lova ellenszegül (nem akarja megugrani az akadályt) vagy feladja a versenyt vagy bármi okból kizárják.

S, Sz 
 Szárkesely
A ló jegyeihez tartozik, azt jelenti, hogy a ló lába a lábszára tetejéig fehér.

Jelmagyarázat
 DL=Díjlovaglás

Jegyzetek

Források
 Radnai Imre dr.: Lovas-szótár, magyar-angol-német, Mezőgazda Kiadó, 2006.
 Lovasok.hu, A szakszöveget fordította és magyar nyelvre alkalmazta: Szűcs – Gáspár Kinga. Lektorálta: Dr. Mándi Barnabás és Dallos Beáta.

További információk

Kapcsolódó szócikkek 

Szójegyzékek
Lovas világ